Polydesmus är ett släkte av svampar. Polydesmus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Polydesmus